Иранская Про-лига 2015/2016 — 33-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 30 июля 2015 года и закончился 13 мая 2016 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Ирана на сайте Fifa 
 Чемпионат Ирана на сайте persianleague.com
 Чемпионат Ирана на сайте soccerway.com

2015/2016
Иран
Спорт в Иране в 2015 году
Спорт в Иране в 2016 году